Whiteville kan syfta på:

 Whiteville, North Carolina
 Whiteville, Tennessee